In 2012 werd het 93ste Campeonato Potiguar gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Norte. De competitie werd georganiseerd door de Federação Norte-rio-grandense de Futebol en werd gespeeld van 15 januari tot 6 mei. América werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Knock-outfase
De finale werd over twee wedstrijden gespeeld.

Tweede toernooi

De finale werd over twee wedstrijden gespeeld.

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Potiguar
Braziliaans competitievoetbal 2012